Анатолий Михайлович Тихомиров:
 Тихомиров, Анатолий Михайлович (1924—1996) — советский военный лётчик, авиационный инженер, начальник ГосНИИ ЭРАТ ВВС.
 Тихомиров, Анатолий Михайлович (род. 1947) — советский и украинский тренер по лёгкой атлетике (метание молота).